Casigliano ima više značenja:
 Casigliano, Perugia
 Casigliano, Salerno
 Casigliano, Terni